Dalian Professional Football Club, anteriormente Dalian Yifang Football Club é um clube profissional de futebol, fundado em 2009, da cidade de Dalian, Liaoning, na China. Atualmente disputa a Superliga Chinesa. De 2009 até 2015, chamava-se Dalian Aerbin.

Uniformes

1º Uniforme

2º Uniforme

Elenco atual 
Atualizado em 13 de março de 2021.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 2009